Lantin steht für:
 Lantin (Juprelle), Ortsteil der Gemeinde Juprelle in der Provinz Lüttich in Belgien 
 Lantin (Berg) (570 m), Berg bei Marseille in Frankreich 
 Hôtel Lantin, Baudenkmal aus der Zeit Louis XIV in Dijon in Frankreich; (heute ein Museum) 

Lantin ist der Familienname folgender Personen:
 Erick Lantin (* 1963), französischer Illusionist 
 Lisan Lantin (* 1985), deutsche Schauspielerin und Sprecherin
 Rolf Lantin (1903–nach 1964), deutscher Fotograf